Fink kan som auktorsförkortning betyda:

 Bruce Fink (1861–1927), amerikansk botaniker
 William L. Fink, amerikansk iktyolog

Robotskapade auktorsförkortningar